Бад Эрлах () — посёлок в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. Население 3051 человек.

Входит в состав округа Винер-Нойштадт. Население 2866 человек (2014). Занимает площадь 9,15 км².

История 
В доримский период Бад Эрлах был частью кельтского царства Норик., позднее вошел в состав римской провинции Паннония.

Впервые Бад Эрлах упоминается в источнике 987 года, сохранившемся в крепостной церкви Эбенфурта, где говорится, что жители Элира на свои деньги заложили капеллу в честь Св. Ульриха. В 1045 году под названием "Эрлах" упоминается деревня, принадлежащая одному из министериалов графов фон Вельс-Ламбах.

В 1780 году в Эрлахе была построена церковь Святого Ульриха.

В 1850 году в Эрлахе началась эпоха индустриализации: была построена первая ткацко-прядильная фабрика. В 1858 году была отремонтирована церковь Святого Ульриха по инициативе барона Кемпен фон Фихтенштамм. В 1871 соседний поселок Брунн-Линсберг стал частью Эрлаха.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии